Kühling ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Kühling (* 1968), deutscher Schauspieler
 Georg Kühling (1886–1963), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum, später CDU), MdB
 Johannes Kühling (1890–1965), deutscher Politiker (CDU)

 Karl Kühling (1899–1985), deutscher Zeitungsreporter, Autor und Politiker (CDU)
 Tom Kühling (* 1966), deutscher Fußballspieler